Анастасия Васильевна Запольская — Макарова (20 марта 1982, Петрозаводск) — мастер спорта России по боксу, чемпионка Кубка России.

Биография 
Родилась 20 марта 1982 года в городе Петрозаводске в многодетной семье. С детства мечтала выступать на ринге.

Первые серьезные уроки получила от мастера спорта международного класса Анатолия Курикова. Спустя несколько лет перешла к другому тренеру, мастеру спорта России Андрею Ведягину. Выступает в Олимпийской весовой категории 51 кг.

Является многократным чемпионом Республики Карелия, чемпионом Северо-Западного федерального округа, призёром Чемпионата России и победителем Кубка России, а также первым и единственным на сегодняшний день Мастером спорта России по боксу среди женщин в Республике Карелия. Являлась кандидатом в Олимпийскую женскую сборную России по боксу от Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 1
 Официальный интернет портал Республики Карелия

Персоналии по алфавиту
♀
Женщины-боксёры
Спортсмены Карелии